Абду-л, Абдул — первая часть сложных арабских имён начинающихся с «абдал», означает «слуга»
 Абду-л-Кадыр

Фамилия
 Абдул, Лида (род. 1973) — афганская видео-художница и перформансист.
 Абдул, Пола (род. 1962) — американская певица и актриса.
 Абдул, Эрик (род. 1986) — арубский и нидерландский футболист.

Имя
 Абдул (ок. 1340 — ок. 1370) — хан Золотой Орды в 1367—1368, 1369—1370 годах.
 Абдул-Баха
 Абдул Рахман
 Абдул Али Мазари — лидер моджахедов-хезарейцев во время советского вторжения в Афганистан и после.
 Абдул Альхазред — вымышленный персонаж, придуманный Говардом Лавкрафтом, автор Некрономикона.
 Абдул Гаффар Пеанг-Мет — камбоджийский республиканский активист, деятель Национального фронта освобождения кхмерского народа.
 Абдул Гаффар-хан — политический и духовный лидер пуштунов, соратник и последователь Махатмы Ганди.
 Абдул Кадыр Хан — пакистанский учёный-ядерщик, основатель и руководитель пакистанской ядерной программы.
 Абдул Бари Джахани — афганский поэт, пишущий на языке пушту.
 Абдул Маджид Хассан — второй султан Брунея, правивший в 1402—1408 годах.
 Абдул Хамид ал-Мухаджир — иракский шиитский священнослужитель.

Часть
 Абдул-Хамид II
 Абдул-Азиз
 Абдул-Меджид I
 Абдул-Латиф
 Абдул-Джаббар, Карим
 Абдул-Гамид
 Дустум, Абдул-Рашид
 Абдул-Хамид I
 Абдул-Керим

См. также 
 Абду

Примечания